Dworzec Bałtycki (Petersburg)
 Dworzec Bałtycki (Rżew)
 Dworzec Bałtycki (Tallinn)

Zobacz też